Seznam divizij z zaporedno številko 34.

Seznam 
 Pehotne
 34. divizija (Združeno kraljestvo)
 34. pehotna divizija (Wehrmacht)
 34. pehotna divizija (ZDA)

Glej tudi